Palay ist:
 eine philippinische Bezeichnung für Reis, siehe auch Palay (Reis)
 der Familienname von Simin Palay (1874–1965), französischer Schriftsteller okzitanischer Sprache, Romanist, Okzitanist und Lexikograf